

Sigle 
 Object-relational mapping – in Informatica, tecnica di programmazione che lega oggetti a database relazionali
 Osservatorio del Roque de los Muchachos – osservatorio astronomico situato nell'isola di La Palma (Canarie, Spagna)

Codici 
 ORM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Syerll, Northampton / Peterborough, Regno Unito
 orm – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua oromo